Мартан — река в России, протекает в Чечне. Устье реки находится в 112 км от устья Сунжи по правому берегу. Длина реки составляет 61 км, площадь водосборного бассейна — 540 км². В верховье в Мартан впадают Бежиахк, Дунгахи, Суроты, Мишинхи, а в низовье — Танги, Рошня. Последние две впадают в Мартан в черте города Урус-Мартан.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от истока до города Грозный. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020001112108200005710.

Примечания 

Притоки Сунжи (приток Терека)
Реки Чечни